

Городиськ — селище, гміна Городиськ, Сім'ятицький повіт, Підляське воєводство
 Городиськ — гміна, Сім'ятицький повіт, Підляське воєводство
 Городиськ — село, гміна Сабне, Соколівський повіт, Мазовецьке воєводство

Див. також 
 Городище (значення)
 Городисько
 Городиська
 Городиські